Bertola ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio de’ Giorgi Bertola (1753–1798), italienischer Schriftsteller, Übersetzer, Historiker und Literaturkritiker
 Clodi Bertola (1913–2007), rumänische Schauspielerin
 Ignazio Bertola (1676–1755), piemontesischer Festungsbaumeister
 Jean Bertola (1922–1989), französischer Pianist, Arrangeur und Komponist